Јетла има више значења:

 Јетла (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јетла (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Јетла (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику